Ма́рио Маньо́цци (; 20 марта 1902, Ливорно — 25 июня 1971, Ливорно) — итальянский футболист, играл на позиции нападающего. После завершения игровой карьеры был тренером. Одна из звёзд итальянского футбола 1920-х годов.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру Марио начинал в клубе «Ливорно» из своего родного города. В 1925 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Участник двух Олимпиад: 1924 и 1928 года. Проведя 11 лет в клубе, он отправился в «Милан». После трёх лет в Милане вернулся в «Ливорно», где и завершил впоследствии карьеру.

Международная карьера 
Дебютировал за национальную сборную 25 мая 1924 года в Париже против сборной Испании в рамках олимпийского турнира. Провёл в составе сборной 29 матчей, забил 13 голов. Выиграл «бронзу» Олимпиады-28 и Кубок Центральной Европы 1927—1930.

Матчи и голы за сборную Италии 

Итого: 29 матчей / 13 голов забито; 15 побед, 5 ничьих, 9 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте ФК Ливорно
 Статистика выступлений за сборную

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Милан»
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Ливорно»
Тренеры ФК «Милан»
Тренеры ФК «Лечче»
Тренеры ФК «Катания»
Тренеры ФК АЕК Афины